Conga puede referirse a:
 La conga, baile afrocubano.
 La conga, tipo de tambor.
 La conga o chinchón; juego de naipes.
 Conga, sencillo del grupo musical Miami Sound Machine de 1985.
 La conga, bebida refrescante a base de frutas frescas, con o sin licor o alcohol.